

Сухарево — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Сухарево — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Сухарево — присілок, Томський район, Томська область